Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1986 среди юношей до 16 лет начался 23 сентября 1985 года и закончился 22 марта 1986 года. 28 сборных были разбиты на 13 групп по две или три команды. Сборные, занявшие первые места в группах из двух команд, а также первые и вторые места в группах из трёх команд выходили в финальный раунд.

Группа 1 
{|
|-
|

|

|}

Группа 2 
{|
|-
|

|

|}

Группа 3 
{|
|-
|

|

|}

Группа 4 
{|
|-
|

|

|}

Группа 5 
{|
|-
|

|

|}

Группа 6 
{|
|-
|

|

|}

Группа 7 
{|
|-
|

|

|}

Группа 8 
{|
|-
|

|

|}

Группа 9 
{|
|-
|

|

|}

Группа 10 
{|
|-
|

|

|}

Группа 11 
{|
|-
|

|

|}

Группа 12 
{|
|-
|

|

|}

Группа 13 
{|
|-
|

|

|}

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)